Longshan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longshan (socken i Kina, Anhui), 
 Longshan (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Longshan (socken i Kina, Henan), 
 Longshan (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar